Johannes Kepler – niemiecki matematyk, fizyk i astronom
 Prawa Keplera – trzy prawa opisujące ruch planet wokół Słońca
 Równanie Keplera
 Postulat Keplera
 Bryły Keplera
 Gwiazda Keplera
 Kepler – krater księżycowy
 (1134) Kepler – planetoida
 Kosmiczny Teleskop Keplera – teleskop poszukujący planet pozasłonecznych

 Zobacz też